Айзенхут ():

 Айзенхут — гора в Австрии
 Айзенхут — шлем, см. Капеллина
 Айзенхут, Франц - австрийский художник-ориенталист.